Флоранс Арто (; , Булонь-Бийанкур, Франция — , Вилья-Кастелли, Ла-Риоха, Аргентина) — французская яхтсменка и писательница.

Биография 
В 17 лет попала в тяжёлую автокатастрофу и чудом осталась жива, но полгода провела прикованной к кровати. На её реабилитацию ушло два года, но Флоренс успешно вернулась не только к полноценной жизни, но и в спорт.

В 1990 году она выиграла гонку Route Du Rhum на лодке Pierre 1er. В 1997 году на счету Арто триумф в Transpacific в паре с . Написала несколько книг o своём жизненном пути и спортивной карьере.

В 1992 году она совместно с яхтсменом Титуаном Ламазу стала организатором ассоциации «Tour du Monde en 80 jours». 
С писателем Jean-Louis Bachelet они опубликовали ее мемуары "Cette nuit la mer est noire " в марте 2015.

Личная жизнь 
От брака с профессиональным моряком Лоиком Линго есть дочь. 24 сентября 2005 года вышла замуж за Эрика Шарпантье, но этот союз не продлился долго.

Гибель 
Погибла в авиакатастрофе в Аргентине 9 марта 2015 года (столкновение двух вертолётов на высоте 100 метров), во время съёмок экстремального реалити-шоу.

Документальные фильмы 
 2016 - Флоранс Арто / Florence Arthaud (реж. Лоран Аллен-Карон / Laurent Allen-Caron, с Жан-Луи Башле ( Jean-Louis Bachelet)

Примечания

Ссылки 
 Момент страшной авиакатастрофы, которая унесла жизни десяти человек на севере Аргентины, попал в объективы видеокамер

Яхтсмены Франции
Погибшие в авиакатастрофах в Аргентине